Chuck (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
Chuck (Sum 41), een album van Sum 41
Chuck Weyant, Amerikaans autocoureur